est la formule brute de plusieurs isomères.

 cytarabine, numéro CAS 
 cytidine, numéro CAS 
 isocytidine, numéro CAS 
 pseudocytidine, numéro CAS 
 pseudoisocytidine, numéro CAS